Ha'il () ist eine Stadt im Norden des Nadschd mit 267.005 Einwohnern (Volkszählung 2004).

Die Oasenstadt Ha'il ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und liegt am südlichen Rand der Wüste Nefud.

Geschichte 
Bedeutung erlangte Ha'il durch die Lage auf dem Pilgerweg zwischen Bagdad und Mekka bzw. durch einst enge Handelsbeziehungen nach Nadschaf.

Außerdem war Ha'il bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Hauptort des Stammesreich eines Teils der Schammar unter der Dynastie der Āl Raschīd. Seit der gewaltsamen Integration des Gebietes in Saudi-Arabien im Jahre 1921, durch Ibn Saud aus der Dynastie der Saud, ist die Stadt ein wichtiges Verwaltungszentrum für die nördlichen Gebiete des Landes.

Verkehr 
Der Flughafen Ha'il liegt am Südrand der Stadt und bietet Verbindungen in andere saudische Städte sowie ins Ausland an. Die Stadt liegt an der Route 65, die von der jordanischen Grenze bis nach Riad führt.

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Nasser as-Said (1923–1979), saudischer Oppositioneller
 Mohammad ad-Daʿayyaʿ (* 1972), Fußballspieler
 Nayif al-Qadi (* 1979), Fußballspieler
 Abdulaziz al-Dawsari (* 1988), Fußballspieler

Weblinks 

Ort in Saudi-Arabien
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit